Держплан - повністю: Державний плановий комітет. Один з керівних виконавчий органів у складі Ради Міністрів в СРСР, як на союзному, так і на республіканському рівнях.

Див. більш докладно

 Держплан СРСР
 Держплан УРСР

Політична система СРСР